Слапница може бити:

 Слапница (Какањ), насељено мјесто у општини Какањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Слапница (Самобор), насељено мјесто у општини Самобор, Република Хрватска